Кентаври (у давньогрецькій міфології) — химерні істоти, напівлюди-напівконі.
 Кентаври (в астрономії) — астероїди, розташовані між орбітами Юпітера та Нептуна.
 Кентавр — клас десантно-штурмових катерів створених в дослідно-проектному центрі кораблебудування в Миколаєві на базі малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 «Гюрза-М».